David Levi  (1760-1825) – banchiere, imprenditore e politico italiano
 David Levi (1816-1898) – poeta, patriota e politico italiano
 David Levi – calciatore e giocatore di poker israeliano